Апостяну () — румынская фамилия. Известные носители:

 Апостяну, Анджелика (род. 1954) — румынская гребчиха.
 Апостяну, Антония (род. 1985) — румынская теннисистка.